Села в Україні:
Воскобійники — Полтавська область, Кременчуцький район
Воскобійники — Полтавська область, Шишацький район
Воскобійники — Харківська область, Богодухівський район